Дивиденд:

 Дивиденд — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении.
 Дивиденд — торговая марка фунгицида на основе дифеноконазола.